Leon Gołębiowski
 Maria Andrzej Gołębiowski